Жор:
 Жор () — коммуна в департаменте Дордонь.
 Жор () — коммуна в департаменте Кальвадос.

См. также 
 Жар (значения)
 Жур (значения)